Amenhotep-Huy puede hacer referencia a:

Amenhotep-Huy, virrey de Kush
Amenhotep-Huy, chaty de Amenhotep III